Chip-level multiprocessing
 kardiomiopatia
 cytydyno-5′-monofosforan – organiczny związek chemiczny, jeden z nukleotydów
 CMP - procesor do wydobywania kryptowalut